Леван Габриадзе: Габриадзе, Леван Николаевич — советский грузинский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1950).
 Габриадзе, Леван Ревазович (род. 1969) — советский актёр, режиссёр рекламы.